Daniel Spitzer (1835-1893), écrivain et journaliste autrichien
 Eliot Spitzer (né en 1959), homme politique américain, ancien gouverneur de l'État de New York ;
 Frédéric Spitzer (1815-1890), marchand et collectionneur d'art franco-autrichien ; 
 Gérard Spitzer (1927-1996), militant communiste et anticolonialiste français ;
 Leo Spitzer (1887-1960), historien et théoricien de la littérature autrichien ;
 Lyman Spitzer (1914-1997), astrophysicien américain, qui a donné son nom au télescope spatial Spitzer ;
 Robert Spitzer (1932-2015), psychiatre américain ;
 Thierry Spitzer, réalisateur français de films documentaires, de vidéos et de publicité ;
 Walter Spitzer (1927-2021), artiste peintre et sculpteur français ;
 Association Olga Spitzer, une association française reconnue d'utilité publique, se consacrant à l'aide à l'enfance en danger, créée en 1923 par le juge des enfants Henri Rollet, devenue Fondation Olga Spitzer en janvier 2022.

Autre 
 Le télescope spatial Spitzer, lancé par la NASA en 2003, nommé ainsi en hommage à l'astrophysicien Lyman Spitzer.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif